Marcha orientalis (lat. für ‚östliche Mark‘, auch ‚Ostmark‘) steht für folgende Gebiete:

 Marcha orientalis, Präfektur des Herzogtums Bayern von Beginn des 9. Jahrhunderts bis 907
 Ostarrichi, Teil des Herzogtums Bayern von 976 bis 1156
 Sächsische Ostmark, eine Markgrafschaft zwischen unterer Saale und Oder im 10. Jahrhundert

Siehe auch:
 Ostmark